Mit Schutzklasse werden bezeichnet:

 Schutzklasse (Elektrotechnik), die Klassifizierung von Betriebsmitteln nach Verwendung von Schutzvorkehrungen gegen elektrischen Schlag
 Schutzklasse (Bunker), die Klassifizierung von Bunkern nach ihrem Schutzgrad gegen Explosionen sowie gegen biologische, chemische und radiologische Kontamination
 die Klassifizierung von Schusswesten in ihre Fähigkeit, vor Geschossen bestimmter Arten und Kaliber zu schützen;
 die Eignung eines Automobils, einer bestimmten Waffe bei einem Überfall standzuhalten, siehe Sonderschutzfahrzeug.

Als „Schutzklasse“ wird häufig auch fälschlich die Schutzart bezeichnet – die Klassifizierung von elektrischen Betriebsmitteln gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.